Hautala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Heidi Hautala (née en 1955), femme politique finlandaise
 (1973-2016), joueur finlandais de basket-ball
Kristina Hautala (née en 1948), chanteuse finno-suédoise
Marko Hautala (né en 1973), écrivain finlandais
 (1949-2013), écrivain américain
 (née en 1972), athlète finlandaise en heptathlon

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois